Сабир Зурбаев (род. 1893 — ум. 1970, Гурьевская область) — советский казахский хозяйственный и политический деятель.

Биография 
Окончил Доссорскую школу ликвидации безграмотности (1926) и 6-месячный курс руководящих работников в Москве (1939).

В 1911—1925 гг. — рабочий на нефтяных приисках Доссора, ключник, бурильщик, плотник в мастерской механика. В 1925—1938 годах — помощник мастера, мастер бурения Макатского нефтепромыслового района. В 1938—1941 гг. — директор промысла Доссор. В 1941—1943 гг. — начальник канцелярии месторождения Доссор.

В 1943—1947 гг. — заместитель председателя Макатского районного исполнительного комитета; заведующий районного совета социального обеспечения Макатского района. В 1947—1949 гг. — заместитель директора ГПК Макат. В 1949—1956 гг. — начальник отделения, начальник цеха, буровой мастер Ескенского месторождения.

Избирался депутатом Верховного Совета СССР (1937).

Награды 
Награжден орденами Ленина, «Знак Почёта», медалями.

Источники 

Заместители председателей районных исполкомов СССР
Депутаты Верховного Совета СССР 1-го созыва
Члены районных исполкомов Казахской ССР